The Honeypot – film del 1920 diretto da Fred LeRoy Granville
Masquerade (The Honeypot), film del 1967 diretto da Joseph L. Mankiewicz
The Honeypot – cortometraggio del 2013 diretto da Hadeel Hadidi